Эрнст Лео Шнайдер (; 18 июня 1894, Кыйов, Моравия, Австро-Венгрия — 1 июня 1975, Вена, Австрия) — австрийский .

Изучал машиностроение в Вене. В 1926 году изобрёл и в 1927—1928 годах совместно с фирмой Voith GmbH подал заявку на патент на, так называемый Судовой крыльчатый движитель (Voith-Schneider-Propeller), который является одновременно двигателем и рулём. Гребной винт создает тягу за счет крыльчатки, вертикально выступающей из днища корабля. Крылья регулируются. Силу и направление тяги можно варьировать, изменяя угол атаки.

Фирма Voith GmbH построила первое экспериментальное судно с изобретённым гребным винтом конструкции Шнайдера.

Первым судном, сданным в эксплуатацию в 1931 году, стало судно Кемптен на Боденском озере. Обладал превосходной маневренностью — мог совершить полный оборот лодки за 10 секунд.

Сегодня Кемптен можно увидеть в Швейцарском музее транспорта в Люцерне. Многие портовые буксиры, пассажирские суда на внутренних водных путях, буровые краны и специальные суда ныне используют этот движитель.

См. также 
 Судовой крыльчатый движитель

Примечания

Литература 
 Jürgens Birgit u. Werner Fork: Faszination Voith-Schneider-Propeller. Geschichte und Technik. Verlag: Koehler Hbg (2002), ISBN 978-3-7822-0854-3.
 Patent DE453823C: Schaufelrad. Angemeldet am 5. Juni 1926, veröffentlicht am 19. Dezember 1927, Erfinder: Ernst Schneider.‌
 Patent US2291062A: Blade wheel propeller, particularly for watercraft. Angemeldet am 7. März 1940, veröffentlicht am 28. Juli 1942, Anmelder: Voith Schneider Propeller Corp, Erfinder: Ernst Schneider.